De Grand Prix-wegrace van Japan 2005 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 18 september 2005 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Na vijftien ronden werd de race gestopt door een ongeluk waarbij Thomas Lüthi en Sergio Gadea betrokken waren.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Japan